Najlepszy na Wystawie (ang. Best in Show) – tytuł dla psa – zwycięzcy konkurencji finałowej wystawy psów rasowych, jaką jest wybór jednego spośród 10 zwycięzców grup.

Pies, który otrzymuje taki tytuł, musi więc najpierw wygrać swoją klasę, płeć, rasę, grupę i na koniec musi rywalizować z psami z innych grup.

Logicznym byłoby nazwanie tego tytułu "Zwycięzca Wystawy", jednakże taki tytuł jest stosowany w odniesieniu do najlepszego dorosłego psa i najlepszej dorosłej suki w danej rasie.

Wystawy psów